Michaux ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Michaux (1859–1937), französischer Anwalt und Esperantist
 André Michaux (1746–1802), französischer Botaniker und Forschungsreisender
 François André Michaux (1770–1855), französischer Botaniker
 Henri Michaux (1899–1984), französischer Dichter und Maler
 Julian Michaux (1867–1925), russischer Fechter
 Julie Michaux (* 2002), französische Bahnradsportlerin 
 Pierre Michaux (1813–1883), französischer Wagenbauer und Unternehmer
 Willy Michaux (1913–2002), belgischer Radrennfahrer

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Michaux (Virginia)

Siehe auch:
 Micheaux
 Michaud
 Michaut